Kandertal heißen:

 Kandertal (Schwarzwald), Tal in Deutschland, siehe auch: Kander (Schwarzwald)
 Kandertal (Schweiz), Tal im Berner Oberland
 Kandertal (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Vorderes Kandertal, Landkreis Lörrach